Infestation – album dei Ratt
 Infestation – film del 2004 di Edward Evers-Swindell
 Infestation – film del 2009 di Kyle Rankin
 Infestation – videogioco del 1990